Bűvölet – olasz tévéfilmsorozat
Bűvölet – 1993-as film Nicole Kidman főszereplésével
Bűvölet – 1996-os film Neve Campbell főszereplésével
Bűvölet – A NOX együttes második albuma